Бу може да се односи на:

 Бу (Горња Саона), насељено место у Француској, у департману Горња Саона
 Бу (Лоаре), насељено место у Француској, у департману Лоаре
 Бу (Марна), насељено место у Француској, у департману Марна
 Бу (Мозел), насељено место у Француској, у департману Мозел

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Бу"